Британская рок-группа Stranglers, образованная в Гилдфорде, Суррей, Англия, в 1974 году, выпустила 17 студийных и 16 концертных альбомов, 41 сингл.

Студийные альбомы

Концертные альбомы 
 Live (X Cert) 1979 UK #7 (BPI: серебряный)
 The Stranglers & Friends Live in Concert 1980
 All Live and All of the Night 1988 UK #12 (BPI: золотой)
 Live at the Hope and Anchor 1992
 The Early Years ’74 ’75 ’76 Rare Live and Unreleased 1992
 Saturday Night, Sunday Morning 1993
 Death And Night And Blood 1994
 Access All Areas 1996
 Friday the Thirteenth 1997
 Live at the Hammersmith Odeon ’81 1998
 5 Live 01 2001
 Live at the Apollo 2003
 Apollo Revisited 2003
 Coast to Coast: Live on Tour 2005
 Themeninblackinbrugge 2008

Компиляции 
 The Stranglers IV 1980 (U.S. only Release on IRS)
 The Collection 1977-1982 1982 UK #12 (BPI: серебряный)
 Off The Beaten Track 1986
 Rarities 1988
 Singles (The UA Years) 1989
 Greatest Hits 1977-1990 1990 UK #4 (BPI: платиновый)
 All Twelve Inches 1992
 Strangled from Birth and Beyond 1994
 The Sessions 1995
 The Hit Men 1996
 The Best of the Epic Years 1997
 The Collection  1997
 Collection 1998
 Hits & Heroes 1999
 Hits Collection 1999
 The Stranglers 2001
 The Masters 2002
 Lies and Deception 2002
 Peaches: The Very Best of The Stranglers 2002 UK #21 (BPI: золотой)
 The Rarities 2002
 Out of the Black] 2002
 Sweet Smell of Success — Best of the Epic Years 2003
 Live 'n' Sleazy 2003
 Miss You 2003
 Gold 2003
 The Very Best of The Stranglers 2006
 Decades Apart

Синглы

DVD 
 The Collection
 Live At Alexandra Palace
 Friday The Thirteenth
 On Stage On Screen
 Live in ’78
 Rattus At The Roadhouse

Сольные дискографии

Жан-Жак Бёрнел 
 Euroman Cometh
 Un Jour Parfait

с Дэйвом Гринфилдом 
 Fire & Water

с Fools Dance 
 «They’ll Never Know» (7"/12") (1987)

Хью Корнуэлл

Сольные альбомы 
 Wolf (1988)
 Wired (1993)
 Guilty (1997)
 Hi Fi (2000)
 Footprints in the Desert (2002)
 Beyond Elysian Fields (2004)
 Hoover Dam Album|Hooverdam (2008)

Совместные и концертные альбомы 
 Nosferatu (1979)
 CCW (1992) (с Роджером Куком и Энди Уэстом)
 Sons of Shiva (2002) (с Sex W Johnston)
 Mayday (2002) (концертный альбом)
 In the Dock (2003) (концертный акустический альбом)
 People; Places; Pieces (2006) (концертный альбом)
 Acoustic Fields (2008) (концертная акустическая версия альбома Beyond Elysian Fields)

The Purple Helmets 
 Ride Again (1988)
 Rise Again (1989)

Paul Roberts / Faith Band / Soulsec 
 Faith? (1999)
 Self Discovery (2001)
 The Pressure Sensitive (2003)
 End Games (2007)

Примечания 

Альбомы The Stranglers
Stranglers